Xangai, cidade chinesa (em inglês, Shanghai)
 Shanghai Surprise, filme com Madonna e Sean Penn, exibido em Portugal como Shanghai
 Shanghai (1935), filme com Loretta Young e Charles Boyer
 Shanghai (2010), filme com John Cusack e Gong Li